Тамара Юрьевна Хмельницкая (1906—1997) — советский и российский литературовед, специалист по русской и зарубежной литературе. 

Историк антропософии. Увлекалась антропософией до её запрета в СССР. 

Относилась к младоформалистам, ученица В. Шкловского, Ю. Тынянова, А.Белого.

Автор многочисленных предисловий к изданиям и воспоминаний о литетарторах Серебряного века, в т.ч. Андрея Белого.

Награждена золотой медалью Шведской академии наук (1987).

Отец погиб в блокадном Ленинграде.

Муж - Петровский, Иван Владимирович (1880 - 1942). Учился в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ (1908–1915). Член и экспонент Общины художников (1917), Общества художников им. А. И. Куинджи (1927, 1928, 1929, 1930). Участвовал в выставках: Весенней в залах ИАХ (1918), картин петроградских художников всех направлений (1923), 1-й общегородской выставке изобразительных искусств (1930) в Петрограде (Ленинграде), 29-й Товарищества южнорусских художников в Одессе (1919) и других. Преподавал рисование в бывшей Школе Карла Мая в Петрограде — Ленинграде (1920-е). Погиб на фронте, в 1942 г.

Книги 
 Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая. Говорить друг с другом, как с собой. Переписка 1960-1970-х годов

Филологи России
Литературоведы России
Филологи СССР
Литературоведы СССР
Переводчики с французского языка
Формальный метод